Mellanberg kan syfta på

 Mellanberg, Stockholms kommun – ett tidigare 1600-talstorp under Västberga gård
 Mellanberg, Nacka kommun – ett tidigare dagsverkstorp beläget öster om Sandsjön
 Mellanberg, Haninge kommun – ett tidigare torp under Söderby gård i Österhaninge socken